Козубы () — село, в Новосанжарском районе, Полтавской области, Украина.

Код КОАТУУ — 5323480403. Население по переписи 2001 года составляло 242 человека.

Географическое положение 
Село Козубы находится на правом берегу реки Кобелячка, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Малый Кобелячек, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Сулимы.Река в этом месте пересыхает, на ней сделана запруда.

Рядом проходит автомобильная дорога  ().

Примечания